Wybory parlamentarne w Austrii odbyły się 9 października 1994. Frekwencja wyborcza wyniosła 81,9%. 

W Wyborach po raz pierwszy wystawiła listy nowa partia Forum Liberalne, założona przez byłych działaczy liberalnego skrzydła FPÖ.

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów w Krajach związkowych

Przypisy

Bibliografia 
 October 9, 1994 General Election Results - Austria Totals

1994 w Austrii
1994
Austria